Prinses Irenebrug (Amsterdam)
 Prinses Irenebrug (Rotterdam)
 Prinses Irenebrug (Uithoorn)